El nombre Sin City puede referirse a:

la historieta Sin City, cómic creado por Frank Miller;
la película Sin City, adaptación cinematográfica de la historieta homónima;
la película Sin City: A Dame to Kill For, secuela de la anterior película;
la canción «Sin City», tema musical del grupo AC/DC; o
la  productora Sin City, compañía de cine para adultos.